Samuel Adrian kan syfta på bland andra:

* Samuel Adrian (1902–1988), svensk präst
 Samuel Adrian (född 1998), svensk fotbollsspelare